Соревнования по синхронному плаванию на  XXIV летних Олимпийских играх в Сеуле проходили с 26 сентября по 1 октября 1988 года в спортивном комплексе «Jamsil Indoor Swimming Pool». В них приняли участие 46 спортсменок из 18 стран. Было разыграно 2 комплекта наград среди солисток и дуэтов.

Медалисты

Страны 

Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.

Результаты

Соло

Дуэты

Ссылки 
 Artistic Swimming at the 1988 Summer Olympics

Соревнования на летних Олимпийских играх 1988